Île de France steht für:

 Île-de-France, Region in Frankreich
 Île de France (Schiff), französisches Passagierschiff
 Île de France, Name der Insel Mauritius während der französischen Herrschaft, siehe Geschichte von Mauritius
 Île de France, früherer Name der Qeqertaq Prins Henrik, Insel von Grönland 
 Île de France (Band), französische Rockband
 Île de France (Schriftart), von Enric Crous-Vidal geschaffene Schriftart
 Île de France (Schafrasse), Schafrasse 
 L’Île de France, eine Zugverbindung, siehe Trans-Europ-Express